Emilio Chironi, ciclista italiano (1888-1954).
 Giampietro Chironi, politico italiano.